Krastew oder Krastev () ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Krastew (1961–2020), bulgarischer Gewichtheber
 Ivan Krastev (* 1965), bulgarischer Politologe und Politikberater
 Krastjo Krastew (1866–1919), bulgarischer Sprachwissenschaftler
 Nikolaj Krastew (* 1979), bulgarischer Fußballspieler
 Zwetan Krastew (* 1978), bulgarischer Fußballschiedsrichter